Лидийският език е един от изчезналите анадолски езици от индоевропейското езиково семейство.

Разпространен е в западната част на Малоазийския полуостров през I хил. пр.н.е.

Лидийска азбука 

Лидийците са пишели от дясно на ляво. В късните текстове думите се отделят една от друга.

Езици в Азия
Лидия